Johan Martin Brandt (ur. 24 grudnia 1987 w Trondheim) – norweski skoczek narciarski.

W Pucharze Świata zadebiutował 3 grudnia 2011 podczas konkursu na skoczni normalnej HS 100 w Lillehammer. Zajął 44. miejsce. Dzień później, na obiekcie HS 138 wywalczył pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej tego cyklu, zajmując 17. lokatę.

W sezonie 2010/2011 Pucharu Kontynentalnego zajął 34. miejsce w łącznej klasyfikacji.

20 kwietnia 2015 ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2009/2010: 69.
 sezon 2010/2011: 34.
 sezon 2011/2012: 113.
 sezon 2012/2013: 76.
 sezon 2013/2014: 146.
 sezon 2014/2015: 140.

Miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów PK 
  Titisee-Neustadt – 22 stycznia 2011 (7. miejsce)
  Titisee-Neustadt – 23 stycznia 2011 (10. miejsce)
  Bischofshofen – 29 stycznia 2011 (7. miejsce)
  Brotterode – 5 lutego 2011 (8. miejsce)
  Vikersund – 9 marca 2013 (10. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2010: 75.
 2011: 69.
 2013: 46.

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2007/2008: 73.
 sezon 2009/2010: 125.

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Sylwetka zawodnika na oficjalnej stronie FIS-u 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Trondheim